Vereda es un término polisémico que puede referirse a varios conceptos relacionados:

 Una vereda puede ser un camino estrecho formado por el tránsito de personas y animales.

 En Colombia es uno de los centros de división territorial de un municipio; Las Veredas, es usado como la última división geopolítica, estas se agrupan en corregimientos, y se denomina a esa pequeña comunidad agraria compuesta por numerosas parcelas y vecinos en los caminos rurales, la mayoría cuenta con escuelas y uno que otro servicio público. Comúnmente una vereda posee, entre 50 y 1000 habitantes.

 En España, es un camino para ganado con una anchura de 20 metros que es un tipo de vía pecuaria. Junto con  cañadas, cordeles, caminos azagadores, descansaderos y contaderos forman parte de un intrincado sistema que forma las Vías pecuarias. España cuenta con unos 125.000 kilómetros de estos caminos para el ganado, que suponen el 1% de su territorio, unas 450.000 hectáreas. Al menos en los siglos XIX y gran parte del XX, el término tenía un significado más amplio que el de simple vía pecuaria, como se puede inferir del poema de Antonio Machado Soñé que tu me llevabas. También suele ser el camino que está al lado de un río.
 Vereda es también la orden o aviso que se despacha a los lugareños para hacer hacer alguna cosa, por estar en el mismo camino o a poca distancia, y ser de interés común. En la Riojilla Burgalesa se mantiene este significado de prestación personal en trabajos comunitarios: era habitual que en los trabajos para la comunidad que hubiera que hacer en un Ayuntamiento se llamara al pueblo "a vereda": de esta forma cada vecino o familia completa aportaba una peonada de trabajo por día, cada soltero mayor de edad o viudo o viuda aportaba media peonada o media jornada. Así con el trabajo personal en cometidos comunales se hacía los mantenimientos de caminos y de cauces de aguas de regadío, de limpiezas de cauces de río, de plantaciones del monte o choperas en las riberas, de obras públicas como traída de aguas y alcantarillados. Esta acepción se utiliza también en el País Vasco (asistir a prestación personal o vulgarmente llamado vereda) y es equiparable al denominado "auzolan".

 En Venezuela, es un camino o calle que sirve de acceso a alguna vivienda o grupos de viviendas. Vendría a ser una vía de servicio y su origen se remonta a los pueblos fundados durante el período colonial (o posterior) en las regiones agropecuarias. En algunas urbanizaciones populares o asentamientos campesinos, las veredas hacen referencia a los senderos que tienen acceso a los patios traseros de las casas construidas entre dos calles paralelas, por lo que vendrían a ser una especie de callejón de servicio. El término se emplea en la identificación de muchas viviendas en las direcciones urbanas.

 En Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, y Uruguay, la palabra es un sinónimo de acera, parte de una vía urbana delimitada por soleras, o solera y la línea de edificación, que se sitúa a los costados de una calle, revestida por baldosas y está destinada al tráfico de peatones.

 En la zona intertropical americana, vereda suele coincidir con el término sendero o senda, camino abierto por el paso repetido de gente y caballos (o vehículos) por una ruta determinada, como dice la canción Vereda tropical. 

Llevan en su título el término "vereda":
 Vereda tropical, telenovela de Carlos Lombardi protagonizada por Lucélia Santos en 1984.
Vereda tropical, canción de Gonzalo Curiel, interpretada por numerosos artistas en la segunda mitad del siglo XX, entre ellos, por Alfredo Sadel;
 Las Veredas, una pedanía de Almonaster la Real (España).

Referencias

Enlaces externos 

Veredas
Términos de ganadería
Infraestructuras de transporte